Toloma steht für:

 Toloma (Sica Sica), Streusiedlung im Departamento La Paz im südamerikanischen Andenstaat Bolivien
 Toloma (Umala), Ortschaft im Departamento La Paz im südamerikanischen Andenstaat Bolivien